Morin kan avse:

Geografi
 Morin, Kina - ett vattendrag i Inre Mongoliet.

Kemi
 Morin (flavonol) - används medicinskt och som gult färgämne.

Namn
För personer med efternamnet Morin se Morin (efternamn).